Горные вершины Чечни (цветом выделена самая высокая):

Карта Чечни 
Горные вершины на карте Чечни

Примечания

Ссылки 
 ArtOfWar. Иллюстрации к «Карты Чечни в *.rar»

Списки:Чечня
Чечня